«Ча́стное пионе́рское 2» — российский кинофильм 2015 года режиссёра Александра Карпиловского, снятого в традициях классического советского детского кинематографа 1970—1980-х годов. Поставлен по собственному сценарию, независимому от одноимённого сборника рассказов Михаила Сеславинского. Продолжение фильма «Частное пионерское».

Широкий прокат завершился в декабре 2016 года.

Сюжет 
Проходит 2 года. Теперь действие происходит в 1979 году. Взяв свою собаку Савву, герои фильма приезжают в пионерский лагерь «Юность». Рядом с ним находятся таинственные катакомбы, где, как думают Мишка и Димка, могут быть спрятаны сокровища, и они решают во что бы то ни стало найти их. Ленка, встречавшаяся с Димкой, ссорится и порывает с ним, но в лагерной постановке «Ромео и Джульетты» главные роли должны играть именно они. А Мишка, поборов свою робость, наконец совершает мужественный поступок — во время спектакля он дерётся с Димкой и признаётся Ленке в любви.

Мишка и Димка в катакомбах спасают Ленку от похитителей драгоценностей, на помощь им приходит капитан милиции Витюшкин. Ленку помещают в изолятор. В один из дней, когда Мишка и Димка рвут цветы и собирают букеты для Ленки, им сообщают, что её отца неожиданно переводят в другую военную часть, и поэтому Ленку забирают из лагеря. Ребята мчатся бегом к автобусу, но буквально чуть-чуть не успевают, и автобус увозит Ленку. В слезах, догоняя автобус, Мишка кричит Ленке, чтобы та приехала в этот же лагерь следующим летом и просит её писать ему. В ответ Ленка в слезах кивает из автобуса, который вскоре скрывается за поворотом…

В ролях 
 Семён Трескунов — Мишка Хрусталёв
 Егор Клинаев — Димка Терентьев
 Анфиса Вистингаузен — Ленка Карасёва
 Екатерина Кузнецова — Алла Сергеевна, медсестра
 Марианна Штульц — Жанна Борисовна, педагог отряда
 Сергей Баталов — Виктор Петрович, баянист
 Илья Ермолов — Костик, пионервожатый
 Василий Мищенко — Начальник лагеря
 Тимофей Трибунцев — Витюшкин, капитан милиции
 Александра Ртищева — Лариса, пионерка
 Софико Квирквелия — Нина, пионерка
 Марк Лещинский — Калач, пионер
 Анна Буданова — Старшая вожатая
 Александр Карпиловский — голос за кадром
 Метис Саванна — Собака Савва

Производство 
Съёмки второй части проходили в Геленджике в детском оздоровительном лагере «Нива» в районе Толстого мыса. В этом же лагере состоялась и премьера фильма.

Продолжение 
В августе 2016 года начались съёмки завершающей третьей части кинотрилогии, вышедшей на экраны в 2017 году.

Источники

Ссылки 
 Страница фильма на сайте творческого объединения «Кинопрограмма XXI век»
 Частное пионерское 2. Фильм о фильме

Кинокомедии России
Фильмы России 2015 года
Фильмы Александра Карпиловского
Кинокомедии 2015 года
Фильмы — лауреаты кинопремии «Лучезарный ангел»
Фильмы о катакомбах
Фильмы об СССР
Фильмы о пионерах
Фильмы о пионерских лагерях